Polykaon (Πολυκάων) heißen mehrere Figuren der griechischen Mythologie:

 Polykaon (Sohn des Lelex), der erste König von Messene
 Polykaon (Sohn des Butes)